Hillsdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hillsdale (Illinois)
Hillsdale (Michigan)
Hillsdale (Missouri)
Hillsdale (New Jersey)
Hillsdale (Oklahoma)